Михаил Георгиевич Амброжевич (1894—1961) — поручик 170-го пехотного Молодечненского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Происходил из крестьян. Выдержал испытание на звание вольноопределяющегося 2-го разряда при Минском реальном училище.

С началом Первой мировой войны поступил во 2-ю Киевскую школу прапорщиков, по окончании которой 15 октября 1915 года был произведен в прапорщики (производство утверждено Высочайшим приказом от 2 апреля 1916). Состоял в 170-м пехотном Молодечненском полку. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в подпоручики 28 июня 1916 года, в поручики — 2 ноября того же года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России в составе Дроздовской дивизии, штабс-капитан. Галлиполиец.

В эмиграции в Болгарии. Служил чиновником больницы Красного Креста. Состоял членом правления церковно-православного братства «Св. Николай» и членом Общества галлиполийцев. Скончался в 1961 году. Похоронен на Центральном кладбище Софии.

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 26.01.1917)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ПАФ 7.05.1917)

Источники 
 
 Русский некрополь в Софии / авт.-сост. Т. К. Пчелинцева, К. Д. Бендерева. — М., 2011. — С. 26.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Дроздовцы
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Похороненные на Центральном кладбище Софии
Участники Крымской эвакуации